Beaver Creek ist der Name folgender

Orte in Kanada:
 Beaver Creek (Yukon)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beaver Creek (Colorado)
Beaver Creek (Florida), im Okaloosa County
 Beaver Creek (Fulton County, Georgia)
 Beaver Creek (Houston County, Georgia)
 Beaver Creek (Newton County, Georgia)
 Beaver Creek (Bond County, Illinois)
 Beaver Creek (Lake County, Illinois)
 Beaver Creek (Kentucky), im Pike County
 Beaver Creek (Maryland), im Washington County
 Beaver Creek (Minnesota), im Rock County
 Beaver Creek (Mississippi), im Madison County
 Beaver Creek (Fergus County, Montana)
 Beaver Creek (Hill County, Montana)
 Beaver Creek (Lewis and Clark County, Montana) (nicht mehr existent)
 Beaver Creek (Ashe County, North Carolina)
 Beaver Creek (Cumberland County, North Carolina)
 Beaver Creek (Ohio), im Henry County (nicht mehr existent)
 Beaver Creek (Oregon), im Clackamas County
 Beaver Creek (Anderson County, South Carolina)
 Beaver Creek (Kershaw County, South Carolina)
 Beaver Creek (Wyoming), im Teton County

Fließgewässer in Kanada: 
 Beaver Creek (Fluss in Ontario), Kanada

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten: 
 Beaver Creek (Alabama River links), Alabama 
 Beaver Creek (Alabama River rechts), Alabama 
 Beaver Creek (Breastwork Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Buck Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Buttahatchee River), Alabama 
 Beaver Creek (Clear Creek), Alabama 
 Beaver Creek (East Fork Choctawhatchee River), Alabama 
 Beaver Creek (Hatchet Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Judy Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Lubbub Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Luxapallila Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Mobile River), Alabama 
 Beaver Creek (Mud Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Mussel Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Neely Henry Lake), Alabama 
 Beaver Creek (Newton Creek), Alabama 
 Beaver Creek (North River), Alabama 
 Beaver Creek (Omusee Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Scuma Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Surveyors Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Tombigbee River), Alabama 
 Beaver Creek (Turkey Creek), Alabama 
 Beaver Creek (RE Bob Woodruff Reservoir), Alabama 
 Beaver Creek (Woodward Creek), Alabama 
 Beaver Creek (Tombigbee River), Alabama 
 Beaver Creek (Lake Nerka), Alaska 
 Beaver Creek (Mulchatna River), Alaska 
 Beaver Creek (1398791), Alaska 
 Beaver Creek (Kobuk River), Alaska 
 Beaver Creek (Anchor River), Alaska 
 Beaver Creek (Anvik River), Alaska 
 Beaver Creek (Big Creek), Alaska 
 Beaver Creek (Cripple River), Alaska 
 Beaver Creek (Dam Creek), Alaska 
 Beaver Creek (Eldorado River), Alaska s 
 Beaver Creek (Felice Strait), Alaska 
 Beaver Creek (Gemuk River), Alaska 
 Beaver Creek (George River), Alaska 
 Beaver Creek (Innolo River), Alaska 
 Beaver Creek (Kahiltna River), Alaska 
 Beaver Creek (Kenai River), Alaska 
 Beaver Creek (Yukon River 1398795), Alaska 
 Beaver Creek (Kuskokwim River), Alaska 
 Beaver Creek (North Fork Kuskokwim River) 
 Beaver Creek (Oil Creek), Alaska 
 Beaver Creek (Poorman Creek), Alaska 
 Beaver Creek (Revillagigedo Island), Alaska 
 Beaver Creek (Sixmile Creek), Alaska 
 Beaver Creek (South Fork Chen River), Alaska 
 Beaver Creek (Sulzer Passage), Alaska 
 Beaver Creek (Tanana River), Alaska 
 Beaver Creek (White River), Alaska 
 Beaver Creek (Yukon River), Alaska 
 Beaver Creek (Yukon River 1398790), Alaska 
 Beaver Creek (Yukon River 1398793), Alaska 
 Beaver Creek (Salt River), Arizona 
 Beaver Creek (Black River), Arizona 
 Beaver Creek (Verde River), Arizona 
 Beaver Creek (Fluss in Colorado)
 Beaver Creek (Cedar River), Iowa 
 Beaver Creek (Des Moines River), Iowa 
 Beaver Creek (Big Sioux River), Minnesota und South Dakota
 Beaver Creek (Fluss in Montana)
 Beaver Creek (Fluss in Nebraska)
 Beaver Creek (Fluss in North Dakota)
 Beaver Creek (Fluss in Oklahoma)
 Beaver Creek (Crooked River), Quellfluss des Crooked River (Oregon)
 Beaver Creek (Weber River), Utah
 Beaver Creek (Black River), Wisconsin 
 Little Beaver Creek, Nebenfluss des Ohio River in Ohio 

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaver Creek Massacre Site, in Dolores, Connecticut, ID-Nr. 86002670
 Beaver Creek Native Stone Bridge, in Beaver, Kansas, ID-Nr. 08000296
 Beaver Creek Plantation, in Martinsville, Virginia, ID-Nr. 85000984
 Beaver Creek Ranger Station, in Rimrock, Arizona, ID-Nr. 93000512
 Beaver Creek Rockshelter, in Pringle, South Dakota, ID-Nr. 93001130

Beaver Creek steht für:
 Beaver Creek Resort, Skigebiet in Colorado

Siehe auch:
 Beaver Creek Township
 Beaver Creek Bridge
 Beaver Creek Provincial Park
 Beavercreek